Ефрем Чучков, наричан Чучето, Чучката и Симеон, е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография

Ранен живот 

Ефрем Чучков е роден на 21 ноември 1870 година в Щип, тогава в Османската империя. Учи в Щип, Скопие и в Солунската българска гимназия. Учи в Кюстендилското педагогическо училище, където членува в Младежкото македонско дружество. След завършване на средно образование учителства в Ново село, а след това заедно с Гоце Делчев учи във военното училище в София. После пак заедно с него напуска училището.

Революционна дейност 
Завършва Педагогическото училище в Казанлък 1896 година и учителства няколко години в Пехчево и Мелник, където развива и организационна дейност на ВМОРО. След избухването на Винишката афера от ноември 1897 година минава в нелегалност и се прехвърля в България. През април 1898 година се прехвърля в Македония като войвода на чета и след като успешно приключва задачите си се изтегля в България през юни същата година. Той е сред първите организатори на революционната мрежа на ВМОРО в Щипско, заедно с Тодор Лазаров и Мише Развигоров.

За кратко през 1902 година е пунктов началник на ВМОРО в Кюстендил. На 2 януари 1905 година над село Кнежево, Кратовско, се провежда конгрес на Скопския революционен район. За членове на окръжното ръководство на Скопски район са избрани Даме Груев, Ефрем Чучков, Кръстьо Българията, Мише Развигоров и Атанас Бабата.

След смъртта на Мише Развигоров през март 1907 година Ефрем Чучков заедно с Тодор Александров са окръжни началници на Скопския революционен окръг. 

На Кюстендилския конгрес от 1908 година Ефрем Чучков е избран за допълнителен член на ЦК на ВМОРО заедно с Петко Пенчев, Павел Христов, Петър Ацев, Аргир Манасиев и Стамат Икономов.

В Балканската война командва отряд №35, който освобождава Кочани. Заедно с четите на Славчо Абазов и Георги Гочев завземат кратовското село Бреза и го предават на сърбите. При Щип четата на Чучков пленяват над 150 отстъпващи турски войници и разбиват турците при Султан тепе. В Щип четата на Чучков симулира пред сръбските власти, че в града са влезли български войски, за да може той да остане в българската окупационна зона.

През Първата световна война е кмет на Щип. През 1917 година подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Късни години 
След Първата световна война Гьорче Петров му урежда пост в Комисията за бежанците, която се противопоставя на възраждащата се ВМРО. Чучков обаче се сближава с Тодор Александров и участва активно във възстановяването на ВМРО. Става войвода на чета в Малешевско и Царевоселско, като по това време негов четник е и Дончо Христов. Чучков е втората авторитетна фигура във възстановената организация след лидера ѝ Александров. През 1922 година, четата на Чучков се сражава 7 пъти със сръбски части в Малешевско и Кочанско.

Тежко болен, Чучков умира в София на 1 октомври 1923 година.

Племенникът му Емануил Чучков е виден югославски географ.

Литература 
 Енциклопедичен речник КЮСТЕНДИЛ А-Я, София, 1988 г., изд. БАН., с.704;
 Енциклопедия България, том 7, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 1996.
 Кратка биография на Ефрем Чучков
 „На Ефрем Чучков“, публикувано във в. „Независима Македония“, брой 26, София, 1923 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Македоно-одрински опълченци
Шестнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени в Щип
Починали в София
Български учители
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Илинденската организация
Кметове на Щип
Български кметове на селища, били под българска власт
Възпитаници на Гимназия „Неофит Рилски“ (Кюстендил)